Гулевский — фамилия.

Известные носители:
 Гулевский, Александр Петрович (1928—2004) — советский футболист.
 Гулевский, Михаил Владимирович (род. 1948) — мэр Липецка (2002—2015).
 Гулевский, Сергей Петрович (род. 1954) — советский и российский художник.